Хабло — прізвище. З іспанської () перекладається як «я розмовляю». Відомі люди, які носили це прізвище:
 Хабло Євген Петрович (1921—1996) — російський вчений-історик, публіцист.
 Хабло Іван Захарович — український радянський діяч, інженер-залізничник, міністр автомобільного транспорту Української РСР
 Хабло Іван Костянтинович ( 1932) — Герой Соціалістичної Праці.